Брестово може да се односи на:

 Брестово (Деспотовац), насеље у општини Деспотовац у Поморавском округу, Република Србија
 Брестово (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Република Србија
 Брестово (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан у Пчињском округу, Република Србија
 Брестово (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ

Види још 
 Брест (вишезначна одредница)
 Брестовац
 Бресје